131762 Csonka – asteroide della fascia principale
 Larry Csonka – giocatore di football americano statunitense